Holyoak se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 D. T. Holyoak
 David T. Holyoak